Существует несколько фильмов с таким названием:

 «Быстрый меч» — гонконгский фильм 1971 года, режиссёр Хуан Фэн.
 «Быстрый меч» — гонконгский фильм 1980 года, режиссёр Хо Мэнхуа.